

Patronyme 

 François Charles Perreau-Pradier (1847-1912), homme politique français ;
 Pierre Perreau-Pradier (1885-1969), homme politique français, fils du précédent ;
 Jean Perreau-Pradier (1911-1981), haut fonctionnaire français.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français